John Pritchard puede hacer referencia a:
John David Pritchard, baloncestista estadounidense.
John Michael Pritchard, director de orquesta inglés.